Het ATP-toernooi van Rome 2008 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia) werd gespeeld van 5 tot en met 11 mei 2008. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome